Artur Krajewski (ur. 1968) – polski aktor
 Artur Krajewski (ur. 1971) – polski malarz